Sing Sing, börtön New York államban
 Sing Sing, 1983-as olasz filmvígjáték
 Sing Sing, brit zenekar